Morax (demon)

 Jean Morax - Zwitsers kunstschilder
 René Morax - Zwitsers auteur, toneelschrijver en regisseur
 Victor Morax - Zwitsers oogheelkundige